Hoste, organisme que alberga un altre organisme, que és un soci mutualista o comensalista que proveu generalment protecció i aliment
 Host (Edat Mitjana), exèrcit alçat segons el dret feudal per a lluitar en una campanya militar 
 Host (psicologia), host en anglès, personalitat més destacada, l'estat, la identitat d'or en algú que té trastorns d'identitat dissociatius
 Informàtica:
 Host (Informàtica), s'utilitza en informàtica per referir-se a les computadores o altres dispositius connectats a una xarxa que proveeixen i utilitzen serveis d'ella
 Host (Comanda), comanda de linux que serveix per trobar l'adreça IP del domini donat i també mostra el nom de domini per a la IP donada
 Fitxer de hosts, fitxer informàtic que fa servir un sistema operatiu per mapar noms d'ordinadors cap a adreces IP
 Host virtual o Virtual hosting en anglès
 Servei host d'internet o Internet hosting service en anglès
 Host, en virtualització de maquinari, màquina on s'executa una màquina virtual
 Toponímia:
 Hoste (Mosel·la), municipi francès al departament del Mosel·la i a la regió del Gran Est
 Hoste (Eslovàquia), poble d'Eslovàquia a la regió de Trnava